Конституційний референдум 2017 року в Туреччині відбувся 16 квітня. На референдум було винесено питання про схвалення 18 поправок до Конституції Туреччини, які передбачають перехід від парламентської форми правління до президентської республіки, скасування посади прем'єр-міністра, збільшення числа депутатів парламенту і реформування Верховної ради прокурорів та суддів.

Поправки

Див. також 

 Календар виборів 2017

Примітки 

2017 у Туреччині
Конституційні референдуми
Референдуми 2017
Події 16 квітня
Квітень 2017
Вибори в Туреччині